Сезон 1994/1995 стал для Челси 90-м в истории клуба и 3-м подряд в Премьер-лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

Кубок кубков

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

1994
Челси